Manusgråfågel (Coracina ingens) är en fågel i familjen gråfåglar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln återfinns på Amiralitetsöarna, Manus och Los Negros. Den behandlas som monotypisk, det vill säga att den inte delas in i några underarter.

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar

Gråfåglar
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter på Amiralitetsöarna